KDM (menedżer logowania) 
 Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa – osiedle w centrum Wrocławia
 Krajowa Dyspozycja Mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 KDM – format danych elementów systemu elektroenergetycznego stosowany w Krajowej Dyspozycji Mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym